В парному розряді жіночого тенісного турніру Hilversum Trophy 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Марселла Мескер і Катрін Танв'є виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Сабрина Голеш 6–2, 6–2.

Сіяні пари 

 Марселла Мескер /  Катрін Танв'є (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Каріна Карлссон /  Тіна Шоєр-Ларсен (півфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Hilversum Trophy